Ковачевич (,  и ) — сербская, черногорская, хорватская, словенская и словацкая фамилия; имеет женскую форму Ковачевичова ().

Носители фамилии:

 Ковачевичи — феодальный, властельский род в средневековой Боснии.

Ковачевич 
 
 Ковачевич, Аркадий Фёдорович (1919—2010) — Герой Советского Союза.
 Ковачевич, Блажимир (род. 1975) — хорватский шахматист, гроссмейстер (2018). 
 Ковачевич, Бориша (1908—1943) — Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Боян (футболист, 1996) (род. 1996) — сербский футболист.
 Ковачевич, Боян (футболист, 2004) (род. 2004) — сербский футболист.
 Ковачевич, Бранко (1924—1996) — Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Василие (1911—1961) — Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Велько (1912—1994) — Народный герой Югославии.
 
 Ковачевич, Воин (1913—1941) — югославский черногорский студент, партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Войо (1912—1997) — Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Гавриил — сербский писатель.
 Ковачевич, Дарко (род. 1973) — сербский футболист.
 Ковачевич, Драган (1928—1943) — югославский сербский партизан, один из самых молодых участников Народно-освободительной войны Югославии.
 Ковачевич, Душан (род. 1948) — сербский драматург и режиссёр.
 Ковачевич, Джюран (1916—2007) — Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Желько (род. 1957) — министр индустрии, энергетики и горного дела Республики Сербской с 2010 года.
 Ковачевич, Ивана (род. 1994) — сербская биатлонистка и лыжница.
 Ковачевич, Ката (более известна под фамилией Думбович; 1903—1941) — югославская партизанка времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Мара (род. 1975) — сербская югославская дзюдоистка.
  (род. 1973) — немецкий футболист.
 Ковачевич, Марко (род. 1985) — сербский профессиональный хоккеист.
 Ковачевич, Милан (Ириней; 1914—1999) — архиерей Сербской православной церкви; с 1978 по 1999 годы — митрополит Новограчаницкий.
 Ковачевич, Милош (1910—1943) — Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Мирко (1916—1941) — Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Митар (1916—1979) — Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Ненад (род. 1980) — сербский футболист.
 
 Ковачевич, Оливер (род. 1974) — сербский футболист, вратарь.
 Ковачевич, Пётр Маркович (1907—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Ковачевич, Радован (1919—1943) — Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Радомир (1954—2006) — сербский югославский дзюдоист.
 Ковачевич, Радослав (1917—1942) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии. Народный герой Югославии.
 Ковачевич, Сабахудин (род. 1986) — словенский хоккеист.
 Ковачевич, Сава (1905—1943) — югославский черногорский партизан, народный герой Югославии.
  (род. 1981) — словенский хоккеист.
 Ковачевич, Стивен (род. 1940) — американский пианист и дирижёр.
 Ковачевич, Стоян (1821—1911) — сербский воевода и харамбаша.
 Ковачевич, Урош (род. 1993) — сербский волейболист.
 Ковачевич, Фердинанд (1838—1913) — хорватский электротехник, изобретатель.
 Ковачевич, Фердо (1870—1927) — хорватский художник.

Ковачевичова 
  (1921—2009) — словацкий этнограф.

См. также 
 Ковачевичи
 Ковачович — фамилия.